Osera (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Osera (Borodnjanka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Borodnjanka
 Osera (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Osera (Switlowodsk), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Switlowodsk
 Osera (Kobeljaky), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky
 Osera (Ochtyrka), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka